Den Familiennamen Keldorfer führen:

 Robert Keldorfer (1901–1980), österreichischer Komponist, Pianist und Musikdirektor
 Viktor Keldorfer (1873–1959), österreichischer Chordirigent und Komponist